Бьютт () — англоязычный топоним:
 Бьютт — город в округе Силвер-Боу штата Монтана США. Расположен в районе Скалистых гор.
 Бьютт — статистически обособленная местность в округе Матануска-Суситна, штат Аляска, США
 Ред-Бьютт — статистически обособленная местность, расположенная в округе Натрона (штат Вайоминг, США).
 
 Худу-Бьютт — потухший вулкан в Каскадных горах (США).
 Браши Бьютт — вулкан на территории штата Калифорния (США).